Rhadinopus kan syfta på:

 Rhadinopus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Rhadinopus (växter) – ett släkte av växter